Tatarka – kobieta narodu tatarskiego
 Tatarka – rzeka, dopływ Sony
 Tatarka – gatunek gryki
 Tatarka – osiedle typu miejskiego na Białorusi w obwodzie mohylewskim